Букка:

 Букка, Доротея (1360—1436) — итальянский врач.
 Букка Уайт (1909—1977) — блюзмен.

См. также 
 Бука